Audidat ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Audiat (1903–1991), französischer Klassischer Archäologe und Gräzist
 Pierre Audiat (1891–1961), französischer Journalist, Romanist und Literaturwissenschaftler